Сезон 1997–98 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 31 серпня 1997 та 16 травня 1998 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону. 

Значну частину першої половини сезону одноосібним лідером у турнірній таблиці був міланський «Інтернаціонале», а від початку другого кола змагання лідерство захопив чинний чемпіон туринський «Ювентус». «Інтер» лишався головним переслідувачем і його вболівальники покладали значні надії на домашню гру проти лідерів, що відбувалася за чотири тури до завершення чемпіонату 26 квітня 1998 року. Однак цим надіям не судилося справдитися — «Інтер» програв цей принциповий матч з рахунком 0:1, причому матч запам'ятався непризначеним у ворота «Ювентуса» пенальті за очевидне, на думку міланських фанатів, порушення правил проти форварда «Інтера» Роналду.

Тож «Ювентус» пішов у відрив від головних переслідувачів і фінішував на першому рядку турнірної таблиці. Цей «скудетто» став для туринської команди 25-м в історії.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1997-98 в Серії A став німецький форвард «Удінезе» Олівер Бірхофф, який записав на свій рахунок 27 забитих голів.

Габрієль Батістута і Абель Бальбо забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1997-98 склала 31 161 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
Серія A 1997-98 на RSSSF  

1997-98
1997 у футболі
1998 у футболі
1997 в італійському спорті
1998 в італійському спорті